20-я а́рмия — оперативное или оперативно-стратегическое формирование (объединение, армия) в видах вооружённых сил (ВС) различных государств мира:

 20-я армия (20 А) — армия в составе РККА периода Великой Отечественной войны.
 20-я гвардейская общевойсковая армия — армия в составе ВС СССР (впоследствии — ВС России) в послевоенный период.
 20-я горная армия — армия в составе ВС нацистской Германии.
 20-я воздушная армия — армия в составе ВС США.
 20-я армия (Япония).